Селибка — название населённых пунктов в России:

 Селибка — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Селибка — деревня в Угранском районе Смоленской области.